Niemcy:
 Frankfurt-Frankfurter Berg – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Frankfurter Berg – stacja kolejowa we Frankfurcie nad Menem